

Antroponimo
Filóne (dal greco antico , in latino Philo) è il nome (o cognomen) di personaggi dell'antichità greca e latina:
Filone – scultore del IV secolo a.C.
Filone di Bisanzio – tecnologo del III secolo a.C.
Filone di Atene – ingegnere navale del IV secolo a.C.
Filone di Larissa – filosofo greco del II-I secolo a.C. e maestro di Cicerone
Filone – medico, ideatore dell'antidoto chiamato filonio
Filone di Alessandria (20 a.C.-45 d.C.) – filosofo ebreo nato ad Alessandria d'Egitto
Filone dialettico o Filone di Megara – filosofo e logico stoico del III secolo a.C.
Filone Erennio o Filone di Biblo – storico e grammatico contemporaneo dell'imperatore Adriano
Filone – cognomen della Roma antica
Quinto Publilio Filone – politico del IV secolo a.C.
Lucio Veturio Filone – politico di fine III secolo a.C.

Altri
 Filone – un tipo di pane prodotto in Italia.
 Filoni – nella carta vergata, i fili di maggior spessore e radi che sostengono le vergelle, i fili più sottili.
 Filone – in geologia, una giacitura rocciosa di origine ignea.
 Filone – traduzione più appropriata per la parola thread usata nell'ambito della comunicazione online per indicare un insieme di messaggi concatenati aventi lo stesso soggetto.
 Filone – particolare raggruppamento di film per tematiche affrontate, diverso dal genere cinematografico.
 Filone – nome che viene dato, specialmente nelle regioni del nord Italia, al midollo spinale dei bovini.
Filone – nome che veniva dato ad un vecchio giocattolo, di origine giapponese, a forma di martello con una palla legata ad un filo (da qui il termine Filone). Il nome originale è kendama.
Filone – nel gergo giovanile dell'Italia meridionale, espressione che significa "marinare la scuola" e cioè "fare filone".